Neophyllaphis — архаичный род тлей из подсемейства Neophyllaphidinae. Около 20 видов. Встречаются в Южном полушарии и в горных тропиках Африки, Азии, Австралии и Америки, на север проникают в Японию и Китай. Отмечены в США. Подрод Chileaphis встречается в Южной Америке.

Описание 
Мелкие насекомые, длина 1,1—2,8 мм. Усики 6-члениковые, короче чем тело. Монофаги, питаются на хвойных растениях из семейств Podocarpaceae и Araucariaceae. Среди врагов обнаружены божьи коровки и энтомопатогенные грибы (паразитические перепончатокрылые не зарегистрированы)
.
Диплоидный набор хромосом 2n=10 (Neophyllaphis totarae), 2n=14 (Neophyllaphis gingerensis), 2n=18 (Neophyllaphis araucariae и Neophyllaphis grobleri), 2n=24 (Neophyllaphis lanata), 2n=26 (Neophyllaphis brimblecombei) (Hales & Lardner 1988).

Классификация 
2 подрода и около 20 видов.
 Подрод Chileaphis Essig, 1953
 
 <ref>Mier Durante M. P. et al. 2008. Two South American new species of Neophyllaphis subgenus Chileaphis (Hemiptera: Aphididae). ''Florida entomologist 91(3): 359—366.</ref>
 
 
 
 
 Подрод Neophyllaphis Takahashi, 1920
 
 Hales D. F. (1976). Biology of Neophyllaphis brimblecombei … in the Sydney region. Aust. Zool. 19: 77—84.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Примечания 

 Литература 
 
 Hales D. F. & Lardner R. M. (1988). Genetic evidence for the occurrence of a new species of Neophyllaphis … in Australia. J. Aust. ent. Soc. 27''': 81—85.

Ссылки 
 
 

Neophyllaphis
Роды полужесткокрылых